Hans Schulten ist der Name folgender Personen:

* Hans Schulten (1899–1965), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Hans-Dieter Schulten (1940), deutscher Hindernis- und Langstreckenläufer
 Hans-Rolf Schulten, deutscher analytischer Chemiker